Гюрсель:
 Гюрсель, Кадри (р.1961) ― турецкий журналист, политический активист.
 Гюрсель, Джемаль (1895—1966) — турецкий военный и общественный деятель, президент Турецкой республики.
 Гюрсель, Недим (р.1951) — турецкий писатель, живет во Франции.

См. также 
 Гюрель